Warren County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:

 Warren County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001259
 Warren County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08000195
 Warren County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 03000818
 Warren County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 77000657
 Warren County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 77001198
 Warren County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 00000028

weitere:
 Warren County Courthouse (Illinois)
 Warren County Courthouse (Mississippi)
 Warren County Courthouse (Missouri)
 Warren County Courthouse (New Jersey)
 Warren County Courthouse (New York)
 Warren County Courthouse (North Carolina)
 Warren County Courthouse (Ohio)
 Warren County Courthouse (Tennessee)